Евролига 2000/2001 — сорок четвёртый розыгрыш сильнейшего клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 24 команды. 

Финал состоял из серии матчей, которые прошли в городах клубов-финалистов «Киндер» (Болонья, Италия) и «ТАУ Керамика» (Витория, Испания). Титул сильнейшего выиграл «Киндер». 

Данный розыгрыш еврокубка не включал в себя все клубы, которые изначально должны были в нём участвовать. Из-за разногласий между ФИБА и УЛЕБ часть европейских клубов выступали в турнире Супролиги. Победители обоих турниров считаются равнозначными в статистике Евролиги.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

1/8 финала

1/4 финала

Полуфинал

Финал 

MVP Финала

Эмануэль Джинобили

Победитель

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига
2000 год в баскетболе
2001 год в баскетболе